Лобаново — деревня в Егорьевском районе Московской области. Упоминается с 1578 г. в составе Крутинской волости Коломенского уезда. Население —  чел. ().

Население

Примечания

Источники 
 Писцовые книги Московского государства. Ч. I. Отд. I. - СПб., 1872.
 Смирнов В. И. Мы - егорьевцы. М., 1999.